Ehosakhozi (Lolofitu Moi)
 Ehosakhozi (Lolowau)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing